Хетингер е град, административен център на окръг Адамс, щата Северна Дакота, САЩ. Населението му през 2006 година е 1185 души.

Население

Външни препратки 
 www.hettingernd.com 

Градове в Северна Дакота